OG steht für

 Obergericht
 Oberstes Gericht der DDR
 „Obergeschoss“, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Offene Gesellschaft, ein in der Tradition des Liberalismus stehendes Gesellschaftsmodell Karl Poppers
 Offene Gesellschaft (Österreich)
 Obergefreiter, einen militärischen Dienstgrad
 Offiziersgesellschaft, eine Vereinigung von Offizieren
 Österreichische Offiziersgesellschaft 
 Schweizerische Offiziersgesellschaft
 Organisation Gärtnerei, eine monarchistische Gruppe in der Weimarer Republik
 Organisation Gehlen, Vorläufer des BND
 Hip-Hop-Jargon für Original Gangster
 Ortsgemeinde siehe Gemeinde (Österreich)#Begriff der Gemeinde, in amtlichen Unterlagen in Österreich (Grundbuch, Kataster usw.) im Unterschied zur Katastralgemeinde
 Ortsgruppe
 Bundesrechtspflegegesetz der Schweiz, das mittlerweile durch das Bundesgerichtsgesetz (BGG) abgelöst worden ist
 Oggersheim, ein Stadtteil von Ludwigshafen, das in Rheinland-Pfalz liegt
 Eigentor (Own Goal)
 Octylgallat, ein Antioxidationsmittel
 Air Onix, eine ukrainische Fluggesellschaft
 OG (E-Sport-Organisation), ein E-Sport Team in dem Spiel Dota 2

OG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Ortenaukreis (für Offenburg)
 Italien: Provinz Ogliastra
 Kroatien: Ogulin
 Niederlande: Sattelauflieger

Og steht für

 Og (König), ein Amoriterkönig
 Oganesson, chemisches Element

o. g. (mit Leerzeichen) steht für oben genannt

Siehe auch:

Abkürzung